Les lignes de bus Tisséo de 101 à 321 constituent une série de 44 lignes que le réseau de transports en commun Tisséo exploite à Toulouse et dans son agglomération. La totalité de ces 44 lignes sont affrétées auprès des quatre entreprises de sous-traitance du réseau Tisséo.

Description des lignes

Lignes 101 à 109

Lignes 110 à 117

Ligne 121

Lignes 130 à 132

Lignes 150 à 152

Lignes 201 à 205

Lignes 301 à 306

Lignes 310 à 317

Lignes 320 à 321

Références 
 

Transport en commun à Toulouse